Strabo může znamenat:

osobní jméno
 Strabón (64 př. n. l. – 19 až 24 n.l.), řecký stoický filosof, historik a geograf
 Theodorich Strabón (5. století – 481), ostrogotský panovník, magister militum thráckých Gótů.
 Walafrid Strabo (808-849), švábský mnich a teologický spisovatel

jiné
 Strabo (kráter) na přivrácené straně Měsíce